Фінал Кубка Іспанії з футболу 2007 — футбольний матч, що відбувся 23 червня 2007 року. У ньому визначився 105-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2007 у футболі
2007 в іспанському спорті